Анке Губер була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Аманда Кетцер виграла титул, перемігши у фіналі Бабрару Паулюс з рахунком 6–4, 3–6, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Аманда Кетцер (переможниця)
  Каріна Габшудова (2-ге коло)
  Сандрін Тестю (2-ге коло)
  Сабін Аппельманс (чвертьфінал)
  Барбара Паулюс (фінал)
  Яюк Басукі (1-ше коло)
  Кімберлі По (2-ге коло)
  Наташа Звєрєва (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 SEAT Open 1997 Draw

Тур WTA 1997
1997
1997 у люксембурзькому спорті